Antoon I Keldermans de Oude (ca. 1440-1512), Vlaams architect en beeldhouwer
 Antoon II Keldermans de Jonge (?-1515), Vlaams architect (zoon)